How Long (J. D. Souther), een nummer van J. D. Souther uit 1971, gecoverd door de Eagles in 2007
 How Long (Ace), een nummer van Ace uit 1974
 How Long (Betcha' Got a Chick on the Side), een nummer van The Pointer Sisters uit 1975
 How Long (The View), een nummer van The View uit 2012
 How Long (Charlie Puth), een nummer van Charlie Puth uit 2017